Ва́врик — українське прізвище.

Відомі носії 

 Василь Ваврик (1911—1996) — український церковний діяч, священник УГКЦ, василіянин, доктор богослов'я, біблеїст, педагог, військовий капелан. Рідний брат історика Церкви і літургіста о. Михайла Ваврика, ЧСВВ.
 Ваврик Василь Романович (1889—1970) — український письменник, літературознавець, історик, громадський діяч руського спрямування.
 Ваврик Євген Петрович (1949—2014) — український режисер, заслужений діяч мистецтв України.
 Ваврик Іван Ілліч (*1937) — підприємець, поет, художник. Заслужений працівник сфери послуг України.
 Михайло Ваврик (1908—1984) — український церковний діяч, священик УГКЦ, василіянин, доктор богослов'я, історик Церкви і Василіянського Чину, богослов, літургіст, педагог.

Див. також 
 Ваврук